

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Przezmark – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Przezmark – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń 
 Przezmark – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg

Zobacz też 
 Zamek krzyżacki w Przezmarku